Шакон — музыкальное сочинение.
 Чакон, Педро (; 1527—1581) — испанский гуманист.
 Шакон, Томас (Tomás Chacon; 1588—1649) — испанский миссионер и лингвист-иезуит.

См. также 
 Чакон

Примечания